Manuel Tamayo e Baus - um dramaturgo espanhol. 
La Fura dels Baus - um grupo teatral catalão fundado em 1979 em Barcelona.
Desambiguação